Raymond Guyot (1877-1934), professeur d'université et historien français ;
 Raymond Guyot (1903-1986), personnalité politique française.